peut faire référence à :

 , histoire courte de George Langelaan publiée en 1957 ;
 , titre original de La Mouche noire, film américain de Kurt Neumann sorti en 1958 ;
 , titre original de La Mouche, film américain de David Cronenberg sorti en 1986 ;
 , titre original de La Mouche 2, film américain de Chris Walas sorti en 1989 ;
 , opéra canadien d'Howard Shore.
 The Fly, titre anglais dA légy, court métrage hongrois de  sorti en 1980.

 , chanson de U2 présente sur l'album  sorti le .

 The Fly''''', comics créé en 1959 par Joe Simon et Jack Kirby.

Voir aussi